Daniel García Córdoba (n. 1971), atleta messicano
 Daniel García García, (n. 1998) cestista spagnolo
 Daniel García Gutiérrez (n. 1975), cestista spagnolo
 Daniel García Lara (n. 1974), calciatore spagnolo
 Daniel Norberto García (n. 1955), calciatore argentino
 Daniel García (n. 1993), calciatore statunitense
 Daniel García (n. 1998), wrestler statunitense